Червоный Став () — село,
Дружбовский сельский совет,
Криничанский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1222082308. Население по переписи 2001 года составляло 54 человека.

Географическое положение 
Село Червоный Став находится на расстоянии в 0,5 км от села Дружба.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

Примечания